En Pologne, Mrzygłody Lubyckie peut faire référence à :

 Mrzygłody Lubyckie, un village dans la voïvodie des Basses-Carpates.
 Mrzygłody Lubyckie, un village dans la voïvodie de Lublin.